Wolfsburg – città della Germania
 Wolfsburg (film) – film 
 Verein für Leibesübungen Wolfsburg – squadra di calcio

Pagine correlate

 Wolfsberg